Босницы — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

Расположена в 41 км к юго-западу от посёлка Струги Красные, к западу от бывшего волостного центра Цапелька.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Босницы вошла в состав образованного муниципального образования Цапельская волость.

До апреля 2015 года деревня Босницы входила в Цапельскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Босницы, вместе с другими селениями упраздненной Цапельской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляет 76 жителей, на 2010 год — 54 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района